Сорокатий Руслан Володимирович — доктор технічних наук, професор.
 Сорокатий Леонід Олексійович — краєзнавець.